Twee legendarische koningen van Athene:
 Pandion I, zoon van Erichthonius
 Pandion II, zoon van Kekrops II

Vogelgeslacht Pandion (2 soorten visarenden)

Het chatprogramma Pandion, zie: Pandion (software)